Luigi Sala (* 21. února 1974, Mariano Comense, Itálie) je bývalý italský fotbalový obránce, který hrál ve své kariéře mj. za AC Milán, kde slavil vítězství v lize v sezoně 1998/99.

Přestupy 

 z AS Bari do AC Milán za 1 000 000 Euro
 z AC Milán do Atalanta BC za 2 500 000 Euro
 z Atalanta BC do AC ChievoVerona za 500 000 Euro (hostování)
 z Atalanta BC do UC Sampdoria za 500 000 Euro
 z UC Sampdoria do Udinese Calcio zadarmo
 z Udinese Calcio do UC AlbinoLeffe zadarmo

Hráčská statistika 

Poznámky
 i s předkolem.

Úspěchy

Klubové 
 1× vítěz italské ligy (1998/99)

Reference

Externí odkazy 
 Profil hráče na Transfermarkt.com 
 Statistika hráče na magliarossonera.it 

Italští fotbalisté
Fotbalisté Como Calcio
Fotbalisté FC Bari 1908
Fotbalisté AC Milán
Fotbalisté Atalanty Bergamo
Fotbalisté AC ChievoVerona
Fotbalisté Sampdorie Janov
Fotbalisté Udinese Calcio
Fotbalisté UC AlbinoLeffe
Narození 21. února
Narození v roce 1974
Žijící lidé
Muži